«Детская книга» — роман Бориса Акунина (серия «Жанры», 2005).
 «Детская книга» — роман Антонии Байетт (2009).
 См. также